Валерий Морозов:
 Морозов, Валерий Валерьевич (род. 1994) — российский регбист.
 Морозов, Валерий Иванович (род. 1945) — российский дипломат.
 Морозов, Валерий Михайлович (1926 — 2013) — советский самбист, российский тренер.
 Морозов, Валерий Степанович (1929 — 2015) — советский и российский учёный, доктор сельскохозяйственных наук.